Der Lynk & Co 03 ist eine Limousine der Kompaktklasse der chinesischen Automobilmarke Lynk & Co, die gemeinsam mit Volvo Cars entwickelt wurde.

Geschichte 
Auf der Shanghai Auto Show im April 2017 präsentierte die Marke das seriennahe Modell Lynk & Co 03 Sedan Concept. Das Serienmodell, das auf der Chengdu Auto Show im September 2018 vorgestellt wurde, unterscheidet sich von diesem Konzeptfahrzeug nur noch geringfügig. Seit Oktober 2018 wird das Fahrzeug in China verkauft.

Anfang Juni 2019 wurde mit dem 03+ eine leistungsstärkere Version der Baureihe vorgestellt. Sie kam im August 2019 in China in den Handel. Als 03+ Cyan wird seit September 2021 ein Sondermodell verkauft. Es hat unter anderem einen großen Heckspoiler und Stoßdämpfer von Bilstein.

Eine überarbeitete Version des 03 wurde im Juni 2022 vorgestellt. Im September 2022 kam sie in den Handel.

Technik 
Wie die Sport Utility Vehicles Lynk & Co 01 und Lynk & Co 02 baut die Limousine auf der modularen CMA-Plattform (Compact Modular Architecture) auf, die auch der Volvo XC40 nutzt. Von diesem übernimmt der 03 auch weitere Komponenten wie die Motoren oder die Sicherheitssysteme. Eine neue Generation des Volvo S40 soll auf dem 03 basieren.

Technische Daten 
Zum Marktstart stand für die Limousine ein 1,5-Liter-Ottomotor mit drei Zylindern und 115 kW (156 PS) oder 132 kW (180 PS) zur Verfügung. Beide Antriebsvarianten haben Vorderradantrieb und ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Später folgte ein Zweiliter-Ottomotor in zwei Leistungsvarianten sowie ein Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von 51 km. Mit der Modellpflege wurde die Antriebspalette überarbeitet.

 Werte in Klammern für Modelle mit optionalem Getriebe.

Motorsport 
Ab der Saison 2019 setzt Lynk & Co den 03 mit dem Team Cyan Racing im Tourenwagen-Weltcup ein.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website 03 (chinesisch)
 Offizielle Website 03+ (chinesisch)

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Hybridelektroautomodell